Pferdebohne steht für:

 Ackerbohne (Vicia faba), Trivialname
 Macrotyloma uniflorum, indische Bohnenart